Kronenberg steht für:

 Kronenberg (Aachen), Stadtteil von Aachen
 Kronenberg (Radevormwald), Ortsteil von Radevormwald, Nordrhein-Westfalen
 Kronenberg (Gemeinde Jagerberg), Ortsteil von Jagerberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kronenberg (Horst aan de Maas), Dorf in der Gemeinde Horst aan de Maas, Provinz Limburg, Niederlande
 Bürgermeisterei Kronenberg, Bürgermeisterei und Stadt in der Rheinprovinz
 Arbeiterkolonie Kronenberg in Essen
 Kronenberg, einen über 900 Meter hohen Berg westlich von Rolava (Přebuz) (früher Sauersack) im Erzgebirge

Kronenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alberts Kronenbergs (1887–1958), lettischer Grafiker, Schriftsteller und Buchillustrator
 Andreas Kronenberg (Ethnologe) (1931–2016), österreichisch-deutscher Ethnologe
 Andreas Kronenberg (* 1974), Schweizer Fußballtorhüter
 Axel C. Kronenberg (* 1938), deutscher Offizier und Geschichtsforscher
 Emil Kronenberg (1864–1954), deutscher Arzt, Politiker und Schriftsteller
 Friedrich Kronenberg (* 1933), deutscher Politiker (CDU)
 Friedrich Heinrich Kronenberg (1802–nach 1873), deutscher Baubeamter
 Fritz Kronenberg (1901–1960), deutscher Maler
 Henk Kronenberg (1934–2020), niederländischer Geistlicher
 Kurt Kronenberg (1905–1987), deutscher Jurist, Pastor und Heimatforscher

 Martha Kronenberg (1911–2009), Bäckerstochter und Judenhelferin in der Zeit des Nationalsozialismus
 Max Kronenberg (1894–1972), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Paul Kronenberg (* 1968), niederländischer Techniker
 Philipp Kronenberg (* 1988), deutscher Schauspieler
 Romain Kronenberg (* 1975), französischer Komponist
 Rudolph Kronenberg (1859–1934), deutscher Stahlindustrieller
 Stanisław Leopold Kronenberg (1846–1894), polnisch-russischer Geschäftsmann
 Susanne Kronenberg (* 1958), deutsche Schriftstellerin
 Volker Kronenberg (* 1971), deutscher Politikwissenschaftler
 Yorck Kronenberg (* 1973), deutscher Pianist und Autor

Siehe auch:
 Cronenberg
 Krohnenberg, Berg in Sachsen
 Kronberg (Begriffsklärung)
 Kroneberg
 Kronenberger
 Kronenburg